A categoria de peso médio masculino do boxe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi disputada entre os dias 28 de julho e 12 de agosto no ExCeL.

Medalhistas

Resultados

Fase final

Chave superior

Chave inferior 

Medio masculino